Marlboro bezeichnet:

 eine Zigarettenmarke, siehe Marlboro (Zigarettenmarke)
 Marlboro Automobile & Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Marlboro heißen folgende geographische Objekte:
 Marlboro County, Verwaltungseinheit in South Carolina, Vereinigten Staaten
 Marlboro Township – mehrere Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten

 Marlboro (Alberta), ein Ort in der Provinz Alberta in Kanada
 Marlboro (Johannesburg), ein Vorort der Stadt Sandton in der Metropolgemeinde City of Johannesburg in der südafrikanischen Provinz Gauteng
 Marlboro (Kalifornien), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (Maine), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (Massachusetts), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (New Jersey), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (New York), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (North Carolina), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (Ohio), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (Pennsylvania), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (South Carolina), Orte in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (Vermont), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marlboro (Virginia), Orte in den Vereinigten Staaten
 Upper Marlboro (Maryland), Orte in Maryland, Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Marlborough